Packungsdesign ist die designerische Gestaltung von Produktverpackungen (Verpackung) in Bezug auf ihren Inhalt nach Aspekten des Marketings. Dem Packungsdesign kommt seit langem eine hohe Bedeutung zu. Es kann ganz wesentlich zum Verkaufserfolg eines Produktes beitragen bzw. es unverwechselbar machen. Wenn auf Werbung für ein Produkt ganz verzichtet wird, übernimmt allein das Packungsdesign die Vermittlung von Werbebotschaften. 
Packungsdesign steht als umfassenderer Begriff über dem Verpackungsdesign. Letzteres setzt den Schwerpunkt auf die Gestaltung der Hülle, die ein Produkt erhalten soll. Packungsdesign befasst sich mit dem Produkt und seinen nach außen wirkenden Effekten und erfasst damit die Einheit von Packung, Produkt und Wirkung.

Erfolgreiches Packungsdesign kann die effizienteste Methode zur Gewinnsteigerung sein; es kann den Absatz eines Produktes – alleine oder in Verbindung mit einem Verkaufsdisplay – erheblich steigern. 

Packungsdesign vereint aus Sicht des Designs Disziplinen des Grafikdesigns (Bildgestaltung und Satz) und Disziplinen der Industrieform (Formkörper, Flaschen). 
Packungsdesigner verstehen sich als Markengestalter, weniger als reine Grafik- oder Formdesigner.

Literatur 
 creativ verpacken – Zeitschrift für Packaging, Design und Marketing, 
 Harald Seeger: Praxisbuch Packaging. Wie Verpackungsdesign Produkte verkauft. mi-Wirtschaftsbuch, 2009, ISBN 978-3-86880-010-4

Siehe auch  
 Deutscher Verpackungspreis 

Verpackungswesen
Design
Produktentwicklung

zh:包装设计